Prada kan syfta på:

 Prada – ett italienskt modehus
 Prada (djur) – ett släkte av fjärilar

Geografi

Frankrike 

 Prades, Pyrénées-Orientales, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,

Italien 

 Prada (ort i Italien), Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 

Robotskapade Italienförgreningar